Жирицкий:

 Жирицкий, Георгий Сергеевич — советский учёный-ракетостроитель.
 Жирицкий — кратер на обратной стороне Луны.